Cockring (hulpmiddel), een seksueel hulpmiddel
 Cockring (discotheek), een discotheek in Amsterdam tussen 1987-2010